Martinez Reginald Jackson (n. 1946) – giocatore di baseball statunitense
 Reginald Jerod Jackson (n. 1973) – cestista statunitense
 Reginald Shon Jackson (n. 1990) – cestista statunitense